Торре-Канавезе () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 628 человек (2008 г.), плотность населения составляет 126 чел./км². Занимает площадь 5 км². Почтовый индекс — 10010. Телефонный код — 0124.

Покровителем коммуны почитается святой Дефендент, празднование в четвёртое воскресение августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.torrecanavese.piemonte.it

Города-побратимы 
  Сент-Этьен-лез-Орг (Франция, с 2009 года)

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики